Общини Чорногорії () — найбільша адміністративно-територіальна одиниця Чорногорії, котра поділена на 24 общини (општина, opština) і 1 міську общину (градска општина, gradska opština), яка входить у громаду Подгориця.

Громади Петніця та Гусинє були створені у 2013 році. Громада Тузі — у 2018 році. Міська община — Голубовці.

Список

Примітки

Посилання 
 Statistical Office of Montenegro — MONSTAT. Population census 2003 
 Statistical Office of Montenegro — MONSTAT. Census of Population, Households and Dwellings in Montenegro 2011. Population by age, sex, and type of settlement per municipality, as well as the most frequent name in Montenegro. 
 Census of Population, Households and Dwellings in Montenegro, 2011 (preliminary data). 

Адміністративний поділ Чорногорії
 
Списки:Чорногорія